Municipio de Maple Valley puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Maple Valley (condado de Buena Vista, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Buena.
 Municipio de Maple Valley (condado de Montcalm, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Montcalm.
 Municipio de Maple Valley (condado de Sanilac, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Sanilac.